Guaglione, chanson napolitaine sortie en 1956 (et adaptée en français sous le titre Bambino)
 Guaglione, film italien de Giorgio Simonelli sorti en 1956.